Sutherland hace referencia a:

Personas 

 Alexander Sutherland Neill, pedagogo escocés.
 Donald Sutherland, actor de cine canadiense; padre de:
 Kiefer Sutherland, actor canadiense; (hijo del anterior).
 Earl Wilbur Sutherland Jr., investigador estadounidense, Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1971.
 Edwin H. Sutherland, sociólogo y criminólogo estadounidense.
 Joan Sutherland, soprano australiana.
 Sandra Sutherland, actriz y presentadora de televisión, española.
 Peter Sutherland, empresario irlandés.
 Graham Sutherland, artista británico.
 Catherine Sutherland, actriz australiana.
 Kristine Sutherland, actriz norteamericana.

Lugares 

 Sutherland (Comuna) una comuna al sur de Sídney.
 Sutherland (Australia), un suburbio al sur de Sídney.
 Sutherland (Escocia), región de Escocia (Reino Unido).
 Sutherland (Sudáfrica) ciudad de Sudáfrica.

Entidades 

 Mac Kay and Sutherland, extinto Club de fútbol de Valparaíso, Chile.
 Hotel Sutherland House Valparaíso, hotel en Homenaje al inmigrante escocés George Sutherland a Valparaíso, Chile.

Matemáticas 

 Algoritmo de Cohen-Sutherland